Verrucole – frazione del comune italiano di San Romano in Garfagnana in Toscana 
 Fortezza delle Verrucole – fortezza di San Romano in Garfagnana
 Verrucolette – frazione del comune italiano di Minucciano, in Toscana

Pagine correlate

 Verrucola